Natalja Bykova (hockeyster), hockeyspeelster geb. 1958
 Natalja Bykova (tennisster), tennisspeelster geb. 1966